Ivy (band), een Amerikaanse band
Ivy (Elisa-album), muziekalbum uit 2010
Ivy (film), een film van Sam Wood
Ivy (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
FG Restaurant, voorheen Ivy, een restaurant in Rotterdam
Ivy (voornaam)

Zie ook
Poison Ivy (doorverwijspagina)